Акмурзаев — фамилия; имеет женскую форму Акмурзаева.
 Акмурзаев, Тоза — предводитель северо-кавказских повстанцев, 3-й имам Северного Кавказа, имам Чечни и Дагестана;
 Акмурзаев, Магомедамин Агамурзаевич (1930—1994) — советский и российский актёр театра и кино;